Aspremont (Alpes Marítimos)
Aspremont (Altos-Alpes)

Desambiguações de topônimos